

Codici 
 KER – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kerman (Iran)

Geografia
 Koh Ker – sito archeologico cambogiano
 Monte Bellenden Ker – montagna del Quuensland, Australia

Matematica 
 Ker – nucleo di un'applicazione lineare (abbreviazione del tedesco kernel)

Mitologia 
 Ker – una delle astrazioni della mitologia greca

Persone 
 Anthony Ker (n. 1967) – scacchista neozelandese
 Henry Innes-Ker, VIII duca di Roxburghe – nobile scozzese
 James Innes-Ker, VI duca di Roxburghe (1816-1879) – nobile scozzese
 James Innes-Ker, VII duca di Roxburghe (1839-1892) – nobile scozzese 
 John Ker (1740-1804) – nobile e letterato britannico
 John Ker, I duca di Roxburghe (1680-1741) – nobile e politico scozzese
 John Bellenden Ker Gawler (1764-1842) – botanico britannico
 Ker-Xavier Roussel (1867-1944) – pittore francese
 Lucas Arnold Ker (n. 1974) – tennista argentino
 Robert Ker, II duca di Roxburghe (1709-1755) – nobile scozzese 
 Robert Ker Porter (1777-1842) – diplomatico e pittore scozzese
 William Ker (1852-1911) – calciatore scozzese